Двадесеттрећа сезона Светског купа у алпском скијању је почела 26. новембра 1988. у Шладмингу у Аустрији а завршена је 10. марта 1989. у Шигакогену у Јапану. Победници у укупном поретку су били Марк Ђирардели из Луксембурга и Френи Шнајдер из Швајцарске.

Календар такмичења

Легенда

Распоред такмичења

Мушкарци

Жене

Поредак – мушкарци

Укупно 

Коначни поредак након 31 трке.

Слалом

Велеслалом

Спуст

Супервелеслалом

Комбинација

Поредак – жене

Укупно 

Коначни поредак након 28 трка.

Слалом

Велеслалом

Спуст

Супервелеслалом

Комбинација

Референце 

Светски куп у алпском скијању
Алпско скијање у 1988.
Алпско скијање у 1989.